Hautecour (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Hautecour (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy